Супонін Петро Михайлович — † 1990) — український живописець і графік. Член Спілки художників України

Супонін — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства